11:11 (album Grzegorza Turnaua)
 11:11 (album Rodrigo y Gabrieli)
 11:11 (album Sashy Sökol)
 11:11 (film 2004)